Superliga Série A 2020-2021 – torneo di pallavolo femminile
 Superliga Série A 2020-2021 – torneo di pallavolo maschile